Giovanni da Schio, o da Vicenza (Vicenza, ca. 1200 – ca. 1265) – religioso italiano, frate domenicano
 Giovanni da Schio – archeologo e storico italiano (Vicenza 1798-1868)